Sambenedettesi – abitanti di Porto d'Ascoli
Sambenedettesi – abitanti di San Benedetto (Cascina)
Sambenedettesi – abitanti di San Benedetto dei Marsi
Sambenedettesi – abitanti di San Benedetto del Tronto